Узо или УЗО:
 Узо — алкогольный напиток.

Аббревиатура УЗО
 УЗО — Устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током.
 УЗО — Ультразвуковая очистка.
 УЗО — управление зенитным огнём
 УЗО — управление земельных отношений, управление земельными отношениями или управление по земельным отношениям
 УЗО — Уральское зональное объединение
 УЗО — устройство защиты от ошибок
 УЗО — устройство «запрос — ответ»
 УЗО — уездный земельный отдел
 УЗО, УЗ или здравупр — управление здравоохранения